AAHL steht als Abkürzung für:

 All-American Hockey League, von 1986 bis 1989 bestehende US-Eishockeyliga
 All American Hockey League, von 2009 bis 2011 bestehende US-Eishockeyliga
 American Amateur Hockey League, von 1896 bis 1918 bestehende US-Eishockeyliga
 Australian Animal Health Laboratory

Abkürzung